Медя́нка, близкое к медяни́ца — многозначный термин, происходящий от слова медь и означающий качество предмета: медный, блестящий с медным отливом, содержащий медь, имеющий отношение к меди. Кроме представителей пресмыкающихся (ящериц и змей) или насекомых, медянка часто встречается в качестве топонима (реки и населённые пункты), а также служит для обозначения химических соединений, солей меди.

Животные 
 Медянка (змея) — название неядовитых змей, гладких полозов из семейства ужеобразных.
 Ломкая веретеница, медяница — безногая ящерица из семейства веретеницевых.
 Златки или Медянки  — одно из названий нескольких видов жуков из рода Узкозлатки

Реки 
 Медянка (приток Вятки) — река в Кировской области.
 Медянка (приток Медянки) — река в Кировской области.
 Медянка (приток Большой Бердяшки) — река в Республике Башкортостан.
 Медянка (река, впадает в Выборгский залив) — река в Ленинградской области.
 Медянка (приток Малой Медяны) — река в Нижегородской области.
 Медянка (приток Медяны) — река в Нижегородской области.
 Медянка (приток Лофтуры) — река в Архангельской области.
 Медянка (приток Телёса) — река в Пермском крае.
 Медянка (приток Лобвы) — река в Свердловской области.
 Медянка (приток Нарева) — река в Белоруссии.
 Медянка (приток Серебрянки) — река в Черкасской области (Украина).

Населённые пункты 
 Медянка — посёлок в Новгородской области.
 Медянка — посёлок в Ленинградской области.
 Медянка — село в Ординском районе Пермского края.
 Медянка — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.

Соли меди 

 Медянка — моногидрат ацетата меди(II)
 Ярь-медянка — основной ацетат меди(II)

См. также 
 Медяница (значения)